Макко́ннелл () — шотландская и ирландская фамилия. Известные носители:

 Макконнелл, Билли (род. 1956) — ирландский и британский хоккеист на траве, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1984 года.
 Макконнелл, Брэндон (род. 1976) — американский художник.
 Макконнелл, Джозеф Кристофер (1922—1954) — американский военный лётчик-ас.
 Мак-Коннел, Джон (род. 1943) — американский военный деятель, вице-адмирал, директор Агентства национальной безопасности США (1992—1996), Директор Национальной разведки в 2007—2009.
 Макконнелл, Кэмпбелл (1928—2019) — американский экономист.
 Макконнелл, Митч (род. 1942) — американский политик.
  (род. 1960) — американский композитор и музыкант в области компьютерных игр, известный по работе в LucasArts Entertainment Company.
 Макконнелл, Роуз (1892—1970) — американская общественная деятельница.
 Макконнелл, Стив (род. 1962) — американский программист, автор книг по разработке ПО.
 Макконнелл, Ти Джей (род. 1992) — американский баскетболист.
 Мак-Коннелл, Уильям Джон (1839—1925) — сенатор от Айдахо, впоследствии 3-й губернатор Айдахо.
 Макконнелл, Элайас (род. 1985) — американский актёр.

Составная фамилия
 Макконнелл-Серио, Сьюзи (род. 1966) — американская баскетболистка и тренер.

Примечания